Скотт Гордон Паттерсон (; 11 сентября 1958) — американский актёр, получивший широкую известность благодаря ролям Люка Дэйнса в сериале «Девочки Гилмор» и агента Страмма в фильмах «Пила 4» и «Пила 5». Также играет роль Майкла Бьюкенена в драме канала NBC «Событие».

Биография 

Паттерсон родился в Филадельфии, штата Пенсильвания, в семье домохозяйки Хоуп и бывшего боксёра Френка Паттерсона, ставшего рекламным агентом. Его родители развелись в 1974 году. Юноша вырос в Хэддонфилде, штат Нью-Джерси. Учился в Университет Рутгерс, намереваясь получить степень по литературной компаративистике, но бросил учёбу. Учился актёрскому ремеслу в Нью-Йорке у Роберта Льюиса а Сондры Ли, а также у Пола Ньюмана, Артура Пенна и Френка Корсаро в «Актёрской студии». Появился во многих постановках, включая «Распутина» и «Мисс Джули».

Спортивная карьера 

С 1980 по 1986 году Паттерсон был питчером в низшей бейсбольной лиге и добрался до Triple-A (AAA) — наивысшего игрового уровня непосредственно перед главной лигой. Он играл в двух резервных командах главной лиги для семи разных клубов низшей лиги. В 1980 году уже в первом туре в рамках процедуры драфта его выбрала команда «Атланта Брейвс». В 1980 году он сыграл первый профсезон со своей командой «Андерсон Брейвс» класса A низшей лиги, а в 1986 году — последний с «Элбани-Колони Скуиррелс» класса AA, принадлежащей «Нью-Йорк Янкиз», и «Коламбус Клипперс» класса AAA. 

«Атланта» обменяли Паттерсона в «Янкис» на Боба Уотсона в 1986 году.

Карьера актёра 

Актёр сыграл главную роль в фильме «Её лучший ход», снятом Нормом Хантером с Лизой Дарр в главной женской роли. Также появился в нескольких полнометражных фильмах, включая «Маленькую большую лигу» с Тимоти Басфилдом и Джейсоном Робардсом и «Три желания» с Патриком Суэйзи и Мэри Элизабет Мастрантонио. Снялся в независимых фильмах «Трасса 395», «Рапсодия в расцвете» с Пенелопой Энн Миллер.

Неоднократно на телевидении получал романтические роли, в которые были вовлечены главные героини некоторых шоу: самая известная из них — Люк Дэйнс из «Девочек Гилмор», где актёр снимался семь лет. Партнёршей Паттерсона стала Лорен Грем, сыгравшая Лорелай Гилмор. В шоу «Сейнфилд» в его персонажа была влюблена Элейн, героиня Джулии Луи-Дрейфус. Кроме того, появился в шоу «Уилл и Грейс», где на него обратила внимание сама Грейс (в исполнении Дебры Мессинг) в эпизода «Das Boob». Также его персонажи были связаны с героинями Дженнифер Грей из «Типа того» и Шэрон Лоуренс в «На открытом огне». Появился в шоу «Арлисс» и «Будь самим собой».

Среди последних проектов — шоу «Пришельцы в Америке» и озвучивание мультфильма «Лига правосудия» 2004 года от Warner Bros. Animation. Сыграл агента Питера Страма в двух фильмах франшизы «Пила» — в «Пиле 4» и «Пиле 5», а также его герой появился в сценах-флешбеках в «Пиле 6». Актёр также появился в двух эпизодах молодёжного сериала «90210: Новое поколение» в роли Финна Курта, недавно освобождённого из тюрьмы отца Лиама Курта. Снялся в нескольких эпизодах драматического сериала «Событие», премьера которого состоялась 20 сентября 2010 года — персонаж Паттерсона был убит в 17-м эпизоде.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

 

Актёры XXI века
Актёры XX века